Лаодик — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Лаодик — отец Феогнеты, матери Ясона;
 Лаодик — жених Пенелопы;
 Лаодик (Лаодок) — гиперборейский герой.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов